Table des caractères Unicode U+1F700 à U+1F77F.

Symboles alchimiques 
Divers symboles utilisés en alchimie.

Cette plage de valeurs pas affectée depuis Unicode 6.0.0 ().

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Symboles divers
 Table des caractères Unicode (1F000-1FFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   table, sur le site Unicode.

01F700